Stenkusten kan avse:

Stenkusten, Gotland – en kuststräcka på nordvästra Gotland
Stenkusten, Öland – en kuststräcka mellan Äleklinta och Byrum på Öland